Druga hrvatska rukometna liga za žene za sezonu 2008./09. je igrana u tri skupine - Sjever, Zapad i Jug te su u njima sudjelovala ukupno 36 kluba.

Ljestvice

Jug

Sjever

Zapad

Kvalifikacije za 1. HRL

Poveznice 
 Dukat 1. HRL 2008./09.
 3. HRL 2008./09.
 Hrvatski kup 2008./09.

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2009/2010, Zagreb, 2010.

2008-09
ž-2